Giovanni Beltrami, medaglista, incisore e glittico italiano (1770-1854)
Giovanni Beltrami, pittore, illustratore e critico d'arte italiano (1860-1926)